Youssouf Ouédraogo (25 de diciembre de 1952 - 18 de noviembre de 2017) fue un político burkinés. En 1992 se convirtió en el primer Primer Ministro de Burkina Faso desde 1983, desde el 16 de junio de 1992 hasta el 22 de marzo de 1994. Ouédraogo, miembro del gobernante Congreso para la Democracia y el Progreso (CDP), luego se desempeñó como Ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Enero de 1999 a junio de 2007.

Biografía 
Ouédraogo nació en Tikaré, en la provincia de Bam. Bajo Thomas Sankara, Ouédraogo fue designado para el gobierno como Ministro de Planificación y Desarrollo Popular el 31 de agosto de 1984, y permaneció en ese cargo durante tres años. Poco después del asesinato de Sankara en octubre de 1987, Ouédraogo se convirtió en Ministro del Plan y Cooperación bajo Blaise Compaoré. Dejó ese cargo el 25 de abril de 1989 y se convirtió en Presidente del Consejo Económico y Social, cargo que ocupó hasta que fue elegido miembro de la Asamblea Nacional como diputado de Bam en las elecciones parlamentarias de mayo de 1992. elección. Compaoré lo nombró Primer Ministro el 16 de junio de 1992.

El franco CFA se devaluó en enero de 1994, y esto fue seguido por la controversia. Ouédraogo firmó un acuerdo con los sindicatos para aumentar los salarios el 12 de marzo de 1994, pero el acuerdo fracasó y Ouédraogo renunció unos días después. Luego se desempeñó como Embajador en Bélgica, los Países Bajos, el Reino Unido, Luxemburgo y la Unión Europea antes de ser nombrado Ministro de Estado de Relaciones Exteriores en enero de 1999.

Ouédraogo fue elegido miembro de la Asamblea Nacional nuevamente en las elecciones parlamentarias de 2007 como candidato del CDP de la provincia de Bam. En el gobierno del Primer Ministro Tertius Zongo, que fue designado el 10 de junio de 2007, fue reemplazado como Ministro de Relaciones Exteriores por Djibrill Bassolé.[7] Posteriormente se convirtió en Asesor Especial del Presidente del Banco Africano de Desarrollo.
Obtuvo una licenciatura en marketing en las Universidades de Dijon, Clermont-Ferrand y Lyon III (Francia). Enseñó en la Universidad de Uagadugú desde 1982.

Bajo Thomas Sankara (presidente de Burkina Faso de 1983 a 1987), Ouédraogo fue designado para el gobierno como Ministro de Planificación y Desarrollo Popular el 31 de agosto de 1984, y permaneció en ese cargo durante tres años. Poco después del asesinato de Sankara en octubre de 1987, Ouédraogo se convirtió en Ministro del Plan y Cooperación bajo Blaise Compaoré. Dejó ese cargo el 25 de abril de 1989 y se convirtió en Presidente del Consejo Económico y Social, cargo que ocupó hasta que fue elegido miembro de la Asamblea Nacional como diputado de Bam en las elecciones parlamentarias de mayo de 1992. Compaoré lo nombró Primer Ministro el 16 de junio de 1992.

Impulsó reformas favorables al sector privado. Entró en negociaciones con el FMI y el Banco Mundial para llegar a acuerdos de ajuste estructural. El franco CFA se devaluó en enero de 1994, y esto fue seguido por la controversia. Ouédraogo firmó un acuerdo con los sindicatos para aumentar los salarios el 12 de marzo de 1994, pero el acuerdo fracasó y Ouédraogo renunció unos días después.

Diplomacia 

Encuentro de Ouédraogo con Jacques Delors en 1994
También tuvo una carrera diplomática. Se desempeñó como Embajador en Bélgica, los Países Bajos, el Reino Unido, Luxemburgo y la Unión Europea antes de ser nombrado Ministro de Estado de Relaciones Exteriores en enero de 1999.

Presidente del Comité del Grupo Africano de Embajadores – Caribe – Pacífico (ACP), es uno de los principales negociadores ante la Comisión Europea en la renovación del Cuarto Convenio de Ginebra que rige la Asociación ACP-UE para el período 1995–1999.

Rellamado a Burkina Faso en enero de 1999, fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ocupó hasta 2007.

Representó a África en el lanzamiento en marzo de 1999 de la Asociación Estados Unidos-África para el siglo XXI, con el presidente Bill Clinton. En ese momento, Burkina Faso ocupaba la presidencia de la Organización de la Unidad Africana (OUA). Apoyó firmemente el acuerdo preferencial propuesto por Estados Unidos para promover las relaciones comerciales con África (AGOA) y la creación de Millennium Challenge Corporation. También organizó la segunda reunión ministerial de Burkina Faso-Unión Europea (2002), y la décima Cumbre de la Francofonía (2004).

Ouédraogo fue elegido miembro de la Asamblea Nacional nuevamente en las elecciones parlamentarias de 2007 como candidato del CDP de la provincia de Bam.[22] En el gobierno del Primer Ministro Tertius Zongo, que fue designado el 10 de junio de 2007, fue reemplazado como Ministro de Relaciones Exteriores por Djibrill Bassolé.
Organizaciones internacionales
En septiembre de 2007, se convirtió en Asesor Especial del Presidente del Banco Africano de Desarrollo. Estaba a cargo de los asuntos políticos y diplomáticos. Fue designado en ese cargo para profundizar y/o ampliar la asociación entre el Banco y sus Estados Miembros, Comunidades Económicas Regionales e instituciones internacionales. También defendió una asociación más fuerte entre el Magreb y el África subsahariana.

En 2016, fue elegido miembro asociado de las Reales Academias de Ciencias y Artes de Bélgica. Su inducción tuvo lugar el 28 de mayo durante una ceremonia oficial en el Palacio de la Academia de Bélgica, donde pronunció un discurso en nombre de todos los nuevos miembros.

Muerte 
Ouédraogo murió el 18 de noviembre de 2017 a la edad de 64 años.

Decoraciones 
 Medalla de plata (hoy oficial de mando) de la Antorcha de la Revolución de Burkina Faso (4 de agosto de 1985)
 Título de Gran Oficial de la Orden Nacional de Burkina Faso (11 de diciembre de 1994)
 Comandante en jefe de la Orden de Mono de Togo (1 de marzo de 2008)
 Título de Gran Oficial de la Orden de la Corona de Bélgica (22 de julio de 2005)

Referencias